Abeleda puede referirse a:

Abeleda (La Teijeira), parroquia del concello de La Teijeira.
Abeleda (Chantada), lugar de la parroquia de A Grade, concello de Chantada.
Abeleda (Verea), lugar de la parroquia de Sanguñedo, concello de Verea.
Abeleda (Porquera), parroquia del concello de Porquera.
Paradela de Abeleda, lugar y parroquia del concello de Porquera.
San Paio de Abeleda, parroquia del concello de Castro Caldelas.
Santa Tegra de Abeleda, parroquia del concello de Castro Caldelas.